Heterothrips är ett släkte av insekter. Heterothrips ingår i familjen Heterothripidae. 

Heterothrips är enda släktet i familjen Heterothripidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tripsar
Heterothrips